Il singolare del torneo di tennis Gevre, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Laurendeau che ha battuto in finale Brad Pearce 4-6, 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Éric Winogradsky (secondo turno)
 Danilo Marcelino (primo turno)
 Martin Laurendeau (Campione)
 Barry Moir (primo turno)

 Douglas Burke (secondo turno)
 Philippe Pech (quarti di finale)
 Alexandre Hocevar (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gevrey-Chambertin Challenger 1989